

Astronomia 
 166 Rhodope è un asteroide del sistema solare

Biologia 
 Rhodope è  un genere di molluschi nudibranchi della famiglia degli Rhodopidae

Geografia 
 Rodopi – unità periferica della Macedonia Orientale e Tracia, una delle 13 regioni amministrative della Grecia
 I Monti Rodopi sono una catena montuosa che si estende fra Bulgaria e Grecia

Storia 
 Rodope fu, nella mitologia greca, una regina tracia, eponima dei Monti Rodopi
 Rodopi, o Rodope, fu una schiava di Tracia, una sorta di Cenerentola ante litteram dell'antico Egitto
 Rodope fu una provincia romana